Brian Maunsell ist der Name folgender Personen:

* Brian Maunsell (Boxer) (1937–2021), neuseeländischer Boxer
 Brian Maunsell (Hockeyspieler) (1935–1987), neuseeländischer Hockeyspieler